Motutapere Island ist der Name folgender Inseln in Neuseeland:

 Motutapere Island (Northland), an der Küste zum Pazifischen Ozean, dem Distrikt Northland zugehörig
 Motutapere Island (Waikato), im Hauraki Gulf, dem Distrikt Waikato zugehörig